Lista localităților din Slovenia care încep cu litera  N

N